

Patronyme 

 Jonathan Coulom, garçon français de 10 ans et demi assassiné en 2004
 Rémi Coulom (1974-), informaticien français

Homonymie
Homonymie de patronyme